Plaats in Indonesië
 Andungsari (Pakem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Andungsari (Tiris), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java